La Corporazione coreana per l’ambiente (Korean Environment Corporation), detta K-eco, mira a contribuire allo sviluppo eco-friendly della Corea attraverso l’operazione efficace di programmi per ridurre i gas serra per prevenire l’inquinamento ambientale, migliorare l’ambiente, facilitare il riciclo delle risorse e rispondere ai cambiamenti climatici.

Missione e visione 
La missione è di contribuire allo sviluppo eco-friendly nazionale attraverso il miglioramento dell’ambiente e promuovere la circolazione di risorse. Il motto della corporazione è stabilire un ambiente sano e felice per la natura e gli esseri umani. 

Cercano di creare un ambiente atmosferico pulito con: l’aumento di soluzioni per un nuovo sistema climatico; lo stabilimento di sistemi per monitorare la qualità dell’aria scientificamente; il miglioramento della gestione di contaminanti nell’aria. 

Cercano di creare un ambiente marino salutare con: la prevenzione della deteriorazione di questo; il supporto per la ripresa salutare del sistema idro-ecologico; lo stabilimento e l’operatività di future infrastrutture idriche e di acque di scolo. 

Cerca di costruire una società che ricicla le risorse in modo sostenibile: con migliori operazioni di sistemi che fanno circolare risorse; stabilimenti di sistemi che gestiscono i rifiuti; fondare la fondazione di recupero energetico su risorse sprecate. 

Costruisce un ambiente per una vita sicura: stabilendo ambienti non a rischio di prodotti chimici; estendendo i servizi ambientali che sono relativi alla vita di tutti i giorni; stabilendo ambienti con terreno sicuro. 

Rinforzano le capacità istituzionali per prepararsi al futuro: scoprendo motori di crescita, con l’abilità del supporto di gestione e di controllo di sicurezza; migliorando la fiducia delle persone attraverso relazioni pubbliche strategiche.

Clima e aria 
Lo scopo è di creare corporazioni che gestiscano gli obiettivi di emissioni nazionali di gas serra, risparmiare energia e migliorare l’efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi a medio termine secondo la promulgazione della legge quadro sulla bassa emissione del carbonio e della crescita verde. I paesi avanzati che hanno quote massime per l’emissione dei gas serra assistono i paesi che non ne hanno per implementare i progetti che riducono le emissioni di gas serra. I crediti verranno riconosciuti in base alla riduzione di emissione ottenuta dai progetti.

Obiettivi 
- Supportare funzioni di complessivo controllo sui gas serra e sulla gestione dell’obiettivo energetico

- Gestire i gas serra e l’obiettivo energetico nel settore pubblico

- Gestire i gas serra e l’obiettivo energetico nel settore idrico

- Supporto tecnico per le entità che fanno rapporto

Acqua e terreno 
Il dipartimento delle acque di scolo conduce consultazioni tecniche per assicurarsi che il piano generale per la gestione delle acque di scolo, stabilita dai governi locali, sia portata a termine in modo altamente efficiente e razionale. Attraverso la consultazione dell’istituto per il trattamento delle acque di scolo pubbliche. Revisionano l’appropriatezza del metodo per il trattamento delle acque di scolo, la portata delle strutture e il costo dell’istallazione contribuendo all’istallazione delle strutture per il trattamento delle acque di scolo pubbliche e l’efficiente gestione del budget nazionale. Visto che il sistema di gestione per l’istallazione e l’operazione delle strutture per l’acqua di scolo sono insufficienti è stato difficile identificare lo status delle operazioni per l’acqua di scolo pubblica e la politica per lo stabilimento dell’acqua di scolo pubblica. Per questo motivo è stato stabilito il sistema di informazione dell’acqua di scolo. Questo sistema controlla le statistiche dell’acqua di scolo e procede con il budget di sovvenzione nazionale.

Dal momento che la siccità si sta diffondendo riciclare l’acqua è diventata una necessità. L’acqua piovana e l’acqua usata possono essere utilizzata per l’agricoltura, per l’industria e per annaffiare le piante. L’obiettivo è di diffondere il riciclo dell’acqua con supporto tecnico.

Riciclo delle risorse 
K-eco contribuisce all’avanzamento dell’uso efficiente di risorse e al sistema di riciclo di queste attraverso il trasporto, lo smistamento, lo smaltimento e il riciclo di macchine per il gioco illegale e dei prodotti derivati dal petrolio recuperati dalla polizia e dai pubblici ministeri, trasformandoli in oggetti legali usando la propria forza-lavoro, equipaggiamento e strutture. Le macchine da gioco e computer acquisiti dalle autorità investigative vengono smistate e selezionate in accordo con le linee guida del processo d’affari per i beni confiscati basato sulle istruzioni di smaltimento delle autorità. Gli oggetti riciclabili sono venduti attraverso aste competitive e altri oggetti sono venduti a ditte di smaltimento o agenzie di riciclaggio dopo che il loro uso viene abolito.

Il sistema di Assicurazione ecologica (Eco-Assurance System) 
Lo scopo del Sistema di Assicurazione ecologica è di minimizzare il carico ambientale attraverso la gestione sistematica dell’intero ciclo vitale dei prodotti elettrici, dei dispositivi elettronici e dei veicoli da design e produzione fino allo smaltimento. Questo per poter ridurre gli sprechi e promuovere le attività di riciclaggio. Ci sono delle misure preventive: la restrizione dell’uso di materiali tossici, il miglioramento di materiali e strutture, il raggiungimento della quota annuale di riciclaggio, e il provvedere ad informare sul riciclaggio. E ci sono delle politiche postume al riciclo: il raggiungimento degli obiettivi di riciclo, l’adempimento degli obblighi di riciclo, rispetto dei metodi e degli standard del riciclaggio, l’obbligo dei distributori alla raccolta, e la preparazione e invio dei documenti di gestione.

Infrastrutture ambientali 
Promosse col nome di Progetto di restaurazione dei Ruscelli ecologici dal Ministero dell’Ambiente dall’anno 2002 descrivono un insieme di attività che aiutano a migliorare la salute ambientale di un fiume o di un ruscello. Sono suddivise in numerosi progetti specializzati per alcuni obiettivi specifici secondo le caratteristiche dei ruscelli.

Il Progetto per la riduzione dell’inquinamento da fonti multiple si riferisce alle fonti di emissione dove gli inquinanti dell’acqua sono smaltiti in modo non specificato da zone poco specifiche come città, strade, strutture agricole, aree montuose e cantieri di costruzione. K-eco costruisce centri di monitoraggio dell’inquinamento da fonti multiple. Per controllare le emissioni da aree residenziali, commerciali e industriali i siti di ritenzione ecologica e i parcheggi ecologici sono installati mentre i fossi per le infiltrazioni e i bacini di ritenzione vengono costruiti lungo le strade. Mentre le strutture di larga scala sono costruiti nelle zone industriali.

Note 

Organizzazioni ambientaliste
Politica della Corea del Sud